Irish Premier League 2011/2012 – rozgrywki o mistrzostwo Irlandii w sezonie 2011/2012 organizowane przez Irlandzki Związek Piłki Siatkowej (ang. Volleyball Ireland, VAI). Zainaugurowane zostały 2 października 2011 roku i trwały do 15 kwietnia 2012 roku. 

W sezonie 2011/2012 żaden klub z Irlandii nie brał udziału w europejskich pucharach.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Irlandii
2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
2011 w Irlandii
2012 w Irlandii